In de kunst: uit de tijd en stijl van het Empire, zie Empirestijl
 In de wetenschap: proefondervindelijk, in tegenstelling tot theoretisch. Niet gebaseerd op theoretische onderbouwing, maar gebleken uit experimenten, zie empirisch onderzoek, empirisch resultaat
 Filosofische opvatting waarbij waarneming als basis dient voor kennis, zie empirisme.